Théodebert est un ancien prénom d'origine germanique, dont la forme proprement française est Thibert.

Prénom germanique